Marius André peut désigner :

 Marius André (1808-1873), homme politique français ;
 Marius André (1868-1927), écrivain français.